Комісія 1 — це команда людей, відряджених з великої групи, створена спеціально для спостереження за виконанням поставленого завдання, завдання може бути виконане самим комітетом. Головною особливістю комісії є колективне виконання роботи. Таким чином, комісія обтяжуює велику групу людей відповідальністю за належне виконання завдань, комітет стає предметом більш високого рангу і повноваженнь, у порівнянні з однією особою або особами, яка виконує управлінський контроль, в той час як колегіальні рішення, та прийняті Комітетом рішення, спрямовані на запобігання порушень. Таким чином, метою є забезпечити, щоб склад комітету, через свою різноманітність, був найбільш представницьким . Залежно від розміру, Комітет має більш-менш складну організацію, але зазвичай призначається голова, що відповідає за роботу комітету. Діяльність Комітету завіряється всіма його членами.

Призначення комітетів є типовим способом роботи великих зібрань, таких як парламенту і запускає різні організації . З усього зібрання одбитають невелику групу людей — комісія, яка роздумує про надані їй довірення, їй потім представляють цілі їх роботи (у вигляді проекту резолюції з рекомендацією для прийняття і т. д.).

Це слово має розглядатися як заміна для слова уряд, оскільки назва комісія не тягне за собою додаткові конкретні форми і методи роботи такого органу. Комісії створені на рівні країни називається «міністерство», але справа міністерства має набагато більш вузьке коло завдань, часто навіть просто на одній конкретній темі. Прикладами таких комітетів в Україні : цінних паперів і бірж, Національна виборча комісія.

Комісія 2 — діяльність з купівлі-продажу товарів на підставі договору комісії.

Етимологія: слово походить від  — «відправлення разом», від префікса  — «з»,  — «відправлення, посилання».

Види комісій 
 Дисциплінарна комісія
 Іспит — команда проведення іспиту в колективі, з осіб, що у ньому не тільки допитали особисто вивчив людини, але також присутні на допити інших членів
 Приймальна комісія
 Ліквідаційна комісія
  Лічильна комісія
 Комісія з аудиту
 Комісія по спорах
 Комісія скарг і заяв
 Виборча комісія — команда нагляд голосування під час  виборів

Див. також 
 Європейська комісія
 Комісійний магазин

Посилання 
 Комісія  // 
 
політика
Торгівля
Спілкування